Francia
 Tremblay – comune di Ille-et-Vilain
 Tremblay-en-France – comune della Senna-Saint-Denis
 Tremblay-les-Villages – comune di Eure-et-Lot

Pagine correlate 
 Le Tremblay